Geoffrey Kizito – calciatore ugandese
 Joseph Kizito – calciatore ugandese
 Keziron Kizito – calciatore ugandese
 Luwagga Kizito – calciatore ugandese
 Renato Kizito Sesana – presbitero, missionario e giornalista italiano comboniano